Антти Тапани Туйску (; род. 27 февраля 1984 года, Рованиеми, Финляндия) — популярный финский певец.

В 2003 году занял третье место в «Idols» — финской версии шоу талантов «Pop Idol». Туйску продал более чем 300 тыс. записей в течение своей творческой карьеры в Финляндии. В 2016 году получил награду как «Лучший мужской артист — 2015» финской музыкальной премии Emma Gaala. Его последний альбом En Kommentoi отмечен как музыкальный диск года и «Лучший поп-альбом года».

Биография

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Певцы и певицы Финляндии